Hersch ist der Familienname folgender Personen:

 Fred Hersch (* 1955), US-amerikanischer Jazzpianist und -komponist
 Hermann Hersch (1821–1870), deutscher Dichter und Dramatiker
 Jeanne Hersch (1910–2000), Schweizer Philosophin und Schriftstellerin
 Joseph Hersch (1925–2012), Schweizer Mathematiker
 Liebmann Hersch (1882–1955), internationaler Arbeiterfunktionär
 Rainer Hersch (* 1962), britischer Dirigent, Schauspieler, Autor und Komiker

Siehe auch:
 Hersche
 Hersh